Кастрица () — деревня в Греции, южный пригород Янины. Расположен в 7 километрах к юго-востоку от центра Янины и в 3 километрах к северо-востоку от Кацикаса на высоте 490 метров над уровнем моря у юго-восточной оконечности озера Янины (Памвотиды) к востоку от холма Текмона (). Входит в общину (дим) Янину в периферийной единице Янине в периферии Эпире. Население 557 жителей по переписи 2011 года. Площадь 11,923 квадратных километров.

К югу от деревни проходит автомагистраль «Эгнатия» (Александруполис — Салоники — Янина — Игуменица).

История 
Во времена Османской Греции в Кастрице в приходе церкви работала начальная школа. Первоначально школа размещалась в старом турецком здании, в Кулии () — характерном памятнике турецкой власти Али-паши.

Покровитель деревни — Святой Георгий, чья церковь была построена в 1678 году.

Название 
До 1927 года деревня называлась Баркмади (), Баркумади или Баркамади (), что соответствует албанским словам  и  и буквально означает «большой живот», а переводится как «обжора». В 1927 году деревня была переименована в Кастрицу от  «замок» из-за руин замка на холме Текмоне.

Археология 
По близости от деревни были найдены артефакты, которые подтверждают присутствие человека в данном месте начиная с эпохи неолита.

К западу от деревни находится холм Текмон, который богат находками. В частности, в холме были найдены:

 с западной стороны следы стоянки периода 20000-10000 лет назад, что соответствует позднему палеолиту. Пещера была исследована британскими археологами в 1967 году.
 на северной оконечности другая пещера со следами стоянки времён после позднего неолита.
 у подножья холма могилы позднеэлладского периода.

К востоку от деревни в 1948—1949 годах были обнаружены следы поселения, которое было исследовано С. Дакарис в 1951—1952 годах и сделанные находки (гробницы, керамика) свидетельствуют о населённости этого места с эпохи неолита.

На северном склоне холма находится древний акрополь Текмон с периметром около 3000 метров и пятью входами, центральный вход расположен на северо-восточном склоне холма. Из древнеримских источников следует, что на холме был акрополь и, вероятно, город Текмон, в котором жили сестра древнего царя Пирра и мать Александра Македонского Олимпиада Эпирская.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Янина